El término "Trapecio" depende del área a la que haga referencia:

 Trapecio, en geometría, se refiere a la figura de dos lados paralelos y dos no paralelos.
 Trapecio, en la anatomía humana, es un hueso de la muñeca.
 Trapecio, en la anatomía humana, es un músculo de la espalda.
 Trapecio es una película de 1956.
 Trapecio, aparato especial dentro del circo para hacer acrobacias, y dentro del gimnasio para ejercitar los brazos.
 Trapecio, álbum de la banda chilena Saiko del año 2013.